Claude-Adhémar-André Theuriet (1833-1907), poète, romancier et auteur dramatique français ;
 André Theuriet (1887-1965), son petit-fils, joueur de rugby à XV, international français.